Albert Oesch ist der Name folgender Personen:

* Albert Oesch (Geistlicher) (1897–1962), Schweizer Geistlicher
 Albert Oesch (Künstler) (1907–1936), Schweizer Glasmaler und Bildhauer